Тип 26 (Модель 26, также известен как револьвер Хино) — первый современный образец короткоствольного оружия, принятый на вооружение Императорской армии Японии.
  — автомобиль фирмы Пежо (1899).
 Фрегаты типа 26 — современные британские фрегаты.